Lucernariidae är en familj av nässeldjur. Lucernariidae ingår i ordningen bägarmaneter, klassen Staurozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lucernariidae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bägarmaneter
Lucernariidae